Brummer ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Brummer (1926–1984), deutscher Filmproduzent
 Arnd Brummer (* 1957), deutscher Journalist und Autor
 Axel Brummer (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Clemens Brummer (* 1986), deutscher Eiskunstläufer
 Dieter Brummer (1976–2021), australischer Schauspieler deutscher Abstammung
 Eduard Brummer (1850–1888), deutscher Theaterschauspieler
 Ernest Brummer (1891–1964), ungarischer Kunsthändler
 Eva Brummer (1901–2007), finnische Textilkünstlerin
 Guntram Brummer (1938–2021), deutscher Schriftsteller und Universalgelehrter
 Hinrich Brummer (18. Jahrhundert), deutscher Buchhändler und Verleger
 Joseph Brummer (1883–1947), ungarischer Kunsthändler
 Klaus Brummer (* 1977), deutscher Professor für Politikwissenschaft
 Mikko Brummer (* 1954), finnischer Segler
 Rainer Brummer (1942–2021), deutscher Geistlicher
 Rudolf Brummer (1907–1989), deutscher Romanist und Katalanist
 Sebastian Brummer (* 1989), österreichischer Schauspieler, Autor und Regisseur
 Brummer (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Brummer bezeichnet:
 das Panzerkanonenboot SMS Brummer (1884) der Kaiserlichen Marine
 den Kleinen Kreuzer SMS Brummer (1915) der Kaiserlichen Marine
 das Artillerieschulschiff Brummer (Schiff, 1935) der deutschen Kriegsmarine
 den Minenleger Brummer (Schiff, 1932) (ex Olav Tryggvason, Norwegen) der deutschen Kriegsmarine
 die schwarzblaue Schmeißfliege, siehe Schmeißfliegen#Gattung Calliphora – Blaue Schmeißfliegen
 Brummer (Söldnertruppe), deutsche Söldner im La-Plata-Krieg 1851–1852
 Galerie Brummer, eine von 1906 bis 1949 in Paris und New York tätige Kunsthandlung

Siehe auch: Brümmer